Georgette Piccon (1920-2004), une artiste peintre figurative française ;
 Louis Piccon (1804-1889), un homme politique sarde puis français.

Voir aussi

Référence